Линия D (RER) — линия пригородного сообщения Парижа с регионом Иль-де-Франс. Является четвёртой линией RER, официальное движение по линии началось в 1987 году. Единственная линия RER, чьи самые дальние от центра Парижа конечные находятся за пределами Иль-де-Франса.

Описание 
Линия D идет с севера на юг, проходя через самое сердце Парижа. Конечные станции на юге — Мелён и Мальзерб, на севере — город Орри и Крей (через Сен-Дени). В городе линия D имеет остановки на Северном и Лионском вокзалах, а также переход на линии A и B в Шатле-ле-Аль.

Сеть 
Сегодня линия состоит из 59 станций. Имеет длину 197 километров. Линия D является самой загруженной во Франции, перевозя до 550 000 пассажиров при помощи 440 поездов в рабочий день. Все станции линии эксплуатируются SNCF. Имеет 7 конечных пунктов:

 D1 Orry-la-Ville — Coye
 D2 Мелён
 D3 Крей
 D4 Мальзерб
 D5 Villiers-le-Bel
 D6 Corbeil-Essonnes
 D7 Goussainville

Ссылки 
 Официальный блог линии D RER

Линии RER
Железнодорожный транспорт Франции
Иль-де-Франс